Paladij je lahko:
 Paladij (klasična antika) - kip Atene v Trojah
 Paladij (svetinja) - svetinja, varuh
 Paladij - kemični element
 Paladij (zdravnik), antični zdravnik.